Chestnut Ridge (deutsch Kastanien-Hügel) ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chestnut Ridge (Alabama), im Jefferson County
 Chestnut Ridge (Indiana), im Jackson County
 Chestnut Ridge (Anne Arundel County, Maryland)
 Chestnut Ridge (Baltimore County, Maryland)
 Chestnut Ridge (Montgomery County, Maryland)
 Chestnut Ridge (Missouri), im Ste. Genevieve County
 Chestnut Ridge (New Jersey), im Bergen County
 Chestnut Ridge (New York), im Rockland County
 Chestnut Ridge (Ohio), im Trumbull County (nicht mehr existent)
 Chestnut Ridge (Fayette County, Pennsylvania)
 Chestnut Ridge (Lancaster County, Pennsylvania)
 Chestnut Ridge (Claiborne County, Tennessee)
 Chestnut Ridge (Greene County, Tennessee)
 Chestnut Ridge (Lincoln County, Tennessee)
 Chestnut Ridge (Loudon County, Tennessee)
 Chestnut Ridge (Monongalia County, West Virginia)
 Chestnut Ridge (Preston County, West Virginia)

Berge in den Vereinigten Staaten:
 Chestnut Ridge (Pennsylvania), Höhenrücken bei Connellsville
 Chestnut Ridge (Erhebung, New York)	
 Chestnut Ridge (Virginia)	

im NRHP gelistete Objekte:
 Chestnut Ridge (Aberdeen), in Aberdeen, Maryland, ID-Nr. 83003780
 Chestnut Ridge and Schellsburg Union Church and Cemetery, in Napier Township, Pennsylvania, ID-Nr. 04001482
 Chestnut Ridge Farm, in Lancaster, Ohio, ID-Nr. 72001006